Toponímia:
 Benson (Arizona), població dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Benson (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Benson (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Benson (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Benson (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Benson (Utah), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Utah
 Benson (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont
 Biografies:
 Diane Benson (Yakima, Washington, 1959), intel·lectual i política tlingit
 Howard Benson (Havertown, Pennsylvania, 1956), productor musical
 Obres: Benson (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca de 1979 de Susan Harris